Erik Aurelius kan syfta på någon av följande:
*Erik Aurelius den äldre (1874–1935) biskop i Linköpings stift
Erik Aurelius den yngre (född 1946) biskop i Skara stift